Негин — фамилия. Известные носители:
 Негин, Евгений Аркадьевич (1921—1998) — советский учёный, академик РАН, Герой Социалистического Труда.
 Негин, Олег Игоревич (род. 1970) — российский писатель, сценарист.
 Коля Негин (настоящее имя Николай Константинович Гуляев, 1885—?) — подполковник русской армии, летчик-наблюдатель.
 Населённые пункты
 Негин — село Каменец-Подольского района Хмельницкой области (Украина).